Elaeoselinum thapsioides är en flockblommig växtart som beskrevs av René Charles Maire. Elaeoselinum thapsioides ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
thapsioides